Чолла-Намдо (Южная Чолла) () — провинция на юго-западе Южной Кореи. Административный центр — уезд Муан.

География 
Провинция является частью региона Хонам и ограничена на западе Жёлтым морем, на севере - провинцией Чолла-Пукто, на юге - проливом Чеджу, а на востоке - Кёнсан-Намдо.

Вдоль береговой линии расположено почти 2 000 островов, около 75% из которых необитаемы. На островах Жёлтого моря образован крупнейший в стране национальный парк Тадохэхэсан. Длина береговой линии составляет около 6 100 километров.

Провинция частично покрыта горами. Равнины вдоль рек Сомджин, Ёнсан и Тамджин подходят для крупномасштабного зернового сельского хозяйства. В этом районе выпадает большое количество осадков, что способствует развитию сельского хозяйства. В провинции также стоит самая тёплая погода на полуострове. Это способствует хорошему росту различных сельхозкультур, в основном риса, пшеницы, ячменя, бобовых и картофеля. В провинции также выращивают овощи, хлопок и фрукты.

В провинции добывается небольшое количество золота и угля.

Административное деление 
Чолла-Намдо разделена на 5 городов («си») и 17 уездов («кун»). Далее даны их названия на русском языке и запись на хангыле и ханчче.

Города 
 Йосу (여수시, 麗水市)
 Кванъян (광양시, 光陽市)
 Мокпхо (목포시, 木浦市)
 Наджу (나주시, 羅州市)
 Сунчхон (순천시, 順天市)

Уезды 
 Вандо (완도군, 莞島郡)
 Йонам (영암군, 靈巖郡)
 Йонгван (영광군, 靈光郡)
 Канджин (강진군, 康津郡)
 Коксон (곡성군, 谷城郡)
 Кохын (고흥군, 高興郡)
 Куре (구례군, 求禮郡)
 Муан (무안군, 務安郡)
 Синан (신안군, 新安郡)
 Посон (보성군, 寶城郡)
 Тамъян (담양군, 潭陽郡)
 Хампхён (함평군, 咸平郡)
 Хвасун (화순군, 和順郡)
 Хэнам (해남군, 海南郡)
 Чансон (장성군, 長興郡)
 Чанхын (장흥군, 長城郡)
 Чиндо (진도군, 珍島郡)

Религия 
Согласно переписи 2005 года, жители Южного Чолла 30,5 % — последователи христианства (21,8 % протестантизма и 8,7 % католицизма) и 16,1 % последователи буддизма. 53,4 % населения в основном нерелигиозны или следуют муизму и другим религиям коренных народов.

См. также 
 Провинции Кореи
 Регионы Кореи
 Диалекты корейского языка

Примечания